Sisa bzw. SISA steht für:
 Seychelles International Safari Air, ehemalige Fluggesellschaft
 Sisa (Droge), ein Derivat von Crystal Meth

Sisa ist der Familienname folgender Personen:
 Bartolina Sisa (um 1750/53–1782), Ehefrau von Tupac Katari
 Hans Sisa (* 1948), österreichischer Maler, Bildhauer und Opernsänger

Siehe auch:
 Sissa

Abkürzung